Маккензи Линн Дерн Сантос (; род. 24 марта 1993 год, Феникс, Аризона, США) - американский и бразилийский профессиональный боец ​​​​смешанных единоборств и практикующий бразильское джиу-джитсу. 
Она бывшая участница IBJJF, занимавшая первое место в мире, в настоящее время занимает 6-е место среди женских дивизионов. 
Она чемпионка мира ADCC и но ги BJJ (черный пояс).
По состоянию на 23 августа 2022 года она занимает 5 строчку в рейтинге UFC среди женщин в минимальном весе, занимает 13 строчку в женском рейтинге UFC в независимости от весовой категории.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладатель премии «Выступление вечера» (3 раза) в боях против Ханны Сайферс, Ранды Маркос и Нины Ансарофф
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (1 раз) в бою против Марины Родригес
 Наибольшее количество побед сдачей среди бойцов UFC в женском минимальном весе (4)
 Второе место по количеству побед сдачей среди женщин-бойцов UFC (4)

Статистика выступлений в MMA 

|-
| 
| align="center" | 12-3
|  Янь Сяонань
| Решение большинства
| UFC Fight Night: Дерн vs. Янь
| 1 октября 2022
| align="center" | 5
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 12-2
|  Тиша Торрес
| Единогласное решение
| UFC 273
| 9 апреля 2022
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Джэксонвилл, Флорида, США
|
|-
| 
| align="center" | 11-2
|  Марина Родиргес
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Дерн vs. Родригес
| 9 октября 2021
| align="center" | 5
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
| Награда "Лучший бой вечера"
|-
| 
| align="center" | 11-1
|  Нина Нунис
| Болевой (рычаг локтя)
| UFC on ABC: Веттори vs. Холланд
| 10 апреля 2021
| align="center" | 1
| align="center" | 4:48
| Лас-Вегас, Невада, США
| Награда "Выступление вечера"
|-
| 
| align="center" | 10-1
|  Вирна Жандироба
| Единогласное решение
| UFC 256
| 12 декабря 2020
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 9-1
|  Ранда Маркос
| Болевой (рычаг локтя)
| UFC Fight Night: Ковингтон vs. Вудли
| 19 сентября 2020
| align="center" | 1
| align="center" | 3:44
| Лас-Вегас, Невада, США
| Награда "Выступление вечера"
|-
| 
| align="center" | 8-1
|  Ханна Сайферс
| Болевой (рычаг колена)
| UFC on ESPN: Вудли vs. Бёрнс
| 30 мая 2020
| align="center" | 1
| align="center" | 2:36
| Лас-Вегас, Невада, США
| Награда "Выступление вечера"
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Ханна Сайферс
|
| UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра
| 25 апреля 2020
|
|
| Линкольн, Небраска, США
| Турнир отменён из-за эпидемии COVID-19
|- style="background: #FFFACD"
| align="center" | Отмена
|
|  Ариани Карнелосси
|
| UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра
| 25 апреля 2020
|
|
| Линкольн, Небраска, США
| Транспортные ограничения из-за эпидемии COVID-19
|-
| 
| align="center" | 7-1
|  Аманда Рибас
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Йоанна vs. Уотерсон
| 12 октября 2019
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Тампа, Флорида, США
|
|-
| 
| align="center" | 7-0
|  Аманда Купер
| Болевой (удушение сзади)
| UFC 224
| 12 мая 2018
| align="center" | 1
| align="center" | 2:27
| Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Бразилия
| Бой в промежуточном весе (123 фунта)  Дерн не сделала вес
|-
| 
| align="center" | 6-0
|  Эшли Йодер
| Раздельное решение
| UFC 222
| 3 марта 2018
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 5-0
|  Калини Медейрос
| Болевой (рычаг локтя)
| Invicta FC 26: Майя vs. Неджвидз
| 8 декабря 2017
| align="center" | 3
| align="center" | 4:45
| Канзас-Сити, Миссури, США
| Возвращение в минимальный вес  Награда "Выступление вечера"
|-
| 
| align="center" | 4-0
|  Мэнди Полк
| Болевой (удушение сзади)
| LFA 24
| 13 октября 2017
| align="center" | 1
| align="center" | 2:55
| Финикс, Аризона, США
| Дебют в наилегчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 3-0
|  Кэтрин Рой
| Единогласное решение
| LFA 6
| 10 марта 2017
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Сан-Антонио, Техас, США
| Бой в промежуточном весе (120 фунтов)  Дерн не сделала вес
|-
| 
| align="center" | 2-0
|  Монтана Де Ла Роса
| Болевой (удушение сзади)
| Legacy FC 61
| 14 октября 2016
| align="center" | 1
| align="center" | 3:25
| Даллас, Техас, США
| Бой в промежуточном весе (118,8 фунтов)  Дерн не сделала вес
|-
| 
| align="center" | 1-0
|  Кения Росас
| Единогласное решение
| Legacy FC 58
| 22 июля 2016
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лейк-Чарльз, Луизиана, США
| Дебют в минимальном весе
|-
! colspan="10"|Источники:
|}

Статистика выступлений в борьбе

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств Бразилии